В 1991 году Советский Союз являлся абсолютным и недосягаемым мировым лидером по запускам ракет космического назначения. Доля СССР в космических запусках составила 67 %.

Список космических запусков СССР в 1991 году

Статистика 
Количество запусков: 61

Успешных запусков: 59

Запуски по странам мира

Прочие события

См. также 
 Список космических запусков в 1991 году

Ссылки 
 Энциклопедия «Космонавтика» А.Железняков. Хроника освоения космоса
 Космические пуски и события в СССР и России